Müllenbrock ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Müllenbrock (1908–1998), preußischer Landrat
 Heinz-Joachim Müllenbrock (* 1938), deutscher Anglist